Varias personas tienen el apellido Lopes:
"Lopes" Es es seudónimo del rapero gallego José Manuel López Lista. 
 Adília Lopes, pseudónimo literario de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira;
 Antônio Lopes dos Santos;
 Baltasar Lopes da Silva;
 Brian Lopes;
 Bruno Lopes;
 Carlos Lopes;
 Carlos Michel Lopes Vargas;
 Fábio Deivison Lopes Maciel;
 Fernão Lopes de Castanheda;
 Fernão Lopes;
 Francisco Craveiro Lopes;
 Isidoro Dias Lopes;
 José dos Santos Lopes, futbolista brasileño; 
 Lisa Lopes;
 el político portugués Mario Soares;
 Paulo José Lopes Figueiredo;
 Pedro Santana Lopes;
 Valmiro Lopes Rocha;
 Wesley Lopes da Silva;